Wriothesley är ett efternamn, som burits av bland andra:

Se även 
 Wriothesley Noel, 2:e earl av Gainsborough (död 1690), engelsk peer
 

Engelska efternamn